Burikan (Cawas), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Burikan (Kota Kudus), een plaats in het regentschap Kudus in de provincie Midden-Java